Кентвуд има више значења:
 Кентвуд (Мичиген)
 Кентвуд (Луизијана)